Khanal ist der Nachname folgender Nepalesen:

 Jhala Nath Khanal, Politiker
 Ramesh Prasad Khanal, Diplomat, von 2016 bis 2020 Botschafter seines Landes in Deutschland